Апрелково — название населённых пунктов в России:

 Апрелково — станция в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Апрелково — село в Шилкинском районе Забайкальского края.